Хендрик Колейн (; 22 июня 1869, Бюргервен, община Харлеммермер, Нидерланды — 18 сентября 1944, горный отель Габельбах, близ Ильменау, нацистская Германия) — нидерландский военный, бизнесмен и государственный деятель, премьер-министр Нидерландов (1925—1926 и 1933—1939).

Биография 
Родился в фермерской семье представителей реформатской церкви. В 1892 году окончил Военную академию в Кампене в звании младшего лейтенанта. Был отправлен на службу в Нидерландские Антильские острова. В 1894 году по финансовым обстоятельствам он добровольцем записался в экспедицию на Ломбок и прослужил там в течение десяти лет в колониальной армии, из них шесть лет — помощником губернатора в Ачехе. Был награжден Военным орденом Вильгельма четвертого класса.

После возвращения в Нидерланды в 1909 голу был избран в нидерландский парламент от Антиреволюционной партии в округе Снек.

С 1914 по 1922 годах являлся генеральным директором нефтяной компании Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM), которая объединилась в 1925 году с Royal Dutch Shell; в 1920 году он был назначен директором Royal Dutch Petroleum Company и членом совета директоров Shell. Принимал участие в конце Первой мировой войны в 1918 году в качестве посредника в организации переговоров между Соединенным Королевством и немецким императором Вильгельмом II, который после своего отречения от престола нашел политическое убежище в Нидерландах.

В 1925—1926 и 1933—1939 годах — премьер-министр Нидерландов.

Занимал множество постов в правительстве Нидерландов:
 1911—1913 годы — военный министр. На этом посту завершил процесс определения годности к военной службе,
 1912—1913 годы — военно-морской министр,
 1923—1926, 1939 годы — министр финансов,
 1925, 1933—1937 годы — министр по делам колоний,
 1929—1944 годы — государственный министр, одновременно в 1929—1933 годах — председатель Консультативного совета при правительстве Нидерландов (Zuiderzeeraеad),
 1934, 1939 годы — министр по экономическим вопросам,
 1935 год — министр общественных работ.
 1935—1937 годы — министр обороны,
 1937 год —  министра иностранных дел,
 1937—1939 годы — министр по общим вопросам.

Активно участвовал в парламентской работе и партийном строительстве:
 1914—1920, 1926—1929, 1939—1944 годы — член Сената Нидерландов,
 1920—1933, 1939—1941 годы — председатель Центрального комитета Антиреволюционной партии,
 1920—1944 годы — политический лидер Антиреволюционной партии,
 1922—1923, 1929—1933 годы — председатель партийной фракции в Палате представителей
 1926—1929 годы — председатель фракции Антиреволюционной партии в Сенате.

С 1927 по 1929 годы был главой голландской делегации в Лиге Наций в Женеве.

После немецкого вторжения в Нидерланды в 1940 году написал эссе под названием «На границе двух миров», в котором он призвал принять немецкое лидерство в Европе, но при этом подчеркнул, что как кальвинист не может принять националистические идеи для нацистских идей любого происхождения. Эта статья была опубликована сразу после того как королевский дом Вильгельмины отправился в изгнание в Великобританию.

Чуть позже пытался организовать сопротивление немецкой оккупации. В июне 1941 года был арестован и доставлен на допрос в Берлин. В марте 1942 года был освобождён из-под стражи, но ему было запрещено возвращаться в Нидерланды. Вместе с семьей он жил под домашним арестов в городе Ильменау в Тюрингии. Вся его переписка подвергалась жесткой цензуре, а количество посещений даже членами семьи было ограничено. В конце войны, согласно некоторым предположениям, Генрих Гиммлер хотел использовать его для организации переговоров с англичанами.

Скончался от сердечного приступа в сентябре 1944 года.

Источники 
 http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/colijn

Персоналии:Реформатство
Премьер-министры Нидерландов
Военно-морские министры Нидерландов
Министры иностранных дел Нидерландов
Министры обороны Нидерландов
Министры общественных работ Нидерландов
Министры по делам колоний Нидерландов
Министры финансов Нидерландов
Министры экономики Нидерландов
Лидеры Антиреволюционной партии
Главные редакторы газет
Редакторы Нидерландов
Члены Второй палаты Генеральных штатов Нидерландов
Члены Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов